Облаче́ния — священные одежды, в которых православные священнослужители, церковнослужители и монашествующие совершают богослужение. Эти одежды являются символами благодатных дарований, и без них священнослужитель совершать таинства не должен. Кроме того, облачением называют сам процесс ритуального надевания облачений перед началом совершения общественного богослужения.

К облачениям относятся также освящённые предметы, используемые вместе со священными одеяниями, например: наперсный крест, панагия, чётки, омофор, орарь, епитрахиль, палица, набедренник.

Повседневное облачение 
Некоторые облачения должны носиться всеми клириками и монахами постоянно — не только в храме, но и в общественных местах, и даже у себя дома:  подрясник (старое название кафтан), подпоясанный пояском, а сверху рясу и скуфью. Кроме перечисленного, архиереям положено всегда носить панагию, а священникам — наперсный крест. На богослужениях и официальных мероприятиях священники и диаконы, награждённые камилавками, должны присутствовать в них — надевать вместо скуфьи, а монашествующие — во всех своих монашеских облачениях. В некоторых монастырях монахи даже тяжёлые хозяйственные послушания выполняют в рабочих подрясниках, а спать в постель ложатся, надевая уже чистые лёгкие подрясники, чтобы и во сне в стесняющем телодвижения облачении непрестанно ощущать себя пред Богом. Также нежелательно монаху снимать с себя параман.

Богослужебные облачения

Неполное богослужебное облачение 
Некоторые таинства архиереи и священники могут совершать без фелони (саккоса), а также без стихаря (подризника, подсаккосника). Здесь священники надевают только подрясник, поясок, рясу, епитрахиль, поручи и фелонь (иногда также скуфью, камилавку или митру). Архиереи аналогично надевают только епитрахиль, поручи, саккос (вместо саккоса может быть фелонь), митру и малый омофор. На требах и молебнах, священник обычно надевает только епитрахиль и поручи, архиерей аналогично надевает подрясник, поясок, рясу, мантию, епитрахиль, поручи и омофор.

Для диакона в Русской церкви нет различия между полным облачением и неполным, так как диакон на всех службах облачается в стихарь, орарь и поручи. В Греческих церквах неполное облачение диакона — орарь, скрещенный на груди поверх подрясника и поручи. В некоторых странах с жарким климатом стихарь (подризник, подсаккосник) надевается прямо поверх мирской одежды без подрясника.

У иподиакона богослужебным облачением также всегда являются стихарь и стихарный пояс (в современной практике, используется орарь, перекрещенный на груди), у  чтеца — только стихарь, а у свещеносца — малый фелонь.

Перед каждым надеванием богослужебных облачений должно быть благословение служащего архиерея или одного из присутствующих в храме священников.

Полное богослужебное облачение 
Полное богослужебное облачение все священники и архиереи надевают только при совершении Литургии, при этом они (или им) читают (или поют) особые молитвы на каждое облачение. Эти молитвы можно найти в служебнике (или в Чиновнике архиерейского священнослужения).

В некоторых других торжественных богослужениях полное облачение надевает только священник, возглавляющий богослужение — предстоятель. Чаще всего им является настоятель храма. К таким торжественным случаям относятся:
 Великое водосвятие в Богоявленский Сочельник и в сам праздник Богоявления  и 
 Вынос Креста после Великого славословия на 3-ю (Крестопоклонную) неделю Великого поста и в праздники Происхождения (Изнесения) честных древ  и Воздвижения Животворящего Креста Господня 
 Вынос плащаницы на вечерне Великой Пятницы
 Чин погребения Спасителя на утрене Великой Субботы
 Великая вечерня в день Пасхи вечером
 Великая вечерня с чтением коленопреклоненных молитв в День Святой Троицы
 Чин погребения Божией Матери на праздник Успения

Для священника полным облачением является подризник, поручи, епитрахиль, пояс, фелонь, наперсный крест, а также награды, коими могут быть набедренник, камилавка, палица, митра. Для архиерея полным облачением является подрясник, поясок, подризник (подсаккосник), поручи, епитрахиль, пояс, саккос, палица, омофор, панагия, крест, митра-корона.

Список облачений с иллюстрациями

Цвета облачений 

Богослужебные облачения бывают семи разных цветов в зависимости от празднования, совершаемого в данный день. Сложивщийся канон цветов богослужебных облачений РПЦ состоит из:
 белого цвета, символизирующего божественный нетварный свет. Белые облачения надеваются на Пасху и на некоторых других господских праздниках, а также на погребения, крещения, соборования и другие требы,
 чёрного цвета → символизирует отсутствие или недостаток света, небытие, смерть, траур, а также отречение от мирской суеты, покаяние, плач о своих грехах, смирение. Распространился этот цвет в богослужении лишь в XVIII веке. В современной Русской православной церкви чёрный цвет облачений великопостных и официальный внебогослужебный у монахов и клириков (подрясники, рясы, скуфьи, чёрные сапоги и др.). В некоторых поместных православных церквах облачения чёрного цвета почти не используются,
 красного цвета, обозначающего кровь Христа и мучеников за Него, а также праздничную красоту (устар. красный → красивый, игривый). В XX веке в Греции, а затем и в России, красный цвет облачений стал пасхальным — «Пасха красная», крашеные красные яйца. Однако в старину этого цвета избегали, считая, что красный цвет — символ ада, войны, бунта, разврата, и что красный цвет возбуждает греховные страсти. В дни памяти мучеников служили в облачениях багряного или бордового цвета,
 фиолетового цвета → используются в воскресные дни Великого поста и, так же как облачения бордового цвета, — в дни воспоминания страданий Христа и мучеников,
 жёлтого цвета (золотистого цвета) → символа солнца — используются в дни памяти пророков, праведников, апостолов, святителей, а также в будние дни. Облачениями золотистого цвета часто заменяются облачения белого цвета и при необходимости — любого другого. Поэтому облачения жёлто-золотистых оттенков самые часто употребимые,
 голубого цвета → символизируют чистоту неба — образ Пресвятой Богородицы, используются на многих богородичных праздниках,
 зелёного цвета — символ жизни, используются в день Сошествия Святого Духа на апостолов (День Живоначальной Троицы), на Вход Господень в Иерусалим и в дни памяти преподобных отшельников.

Примечания

Литература 
 Богослужение православной церкви (репринтное издание 1912 года). М.: Даръ, 2005.
 Настольная книга священнослужителя Т. 1. М.: Издательский Совет РПЦ, 1992.
 Словарь церковных терминов
 Иллюстрированный словарь церковных православных терминов — виды церковных облачений и атрибуты священнослужителей

См. также 
 Католическое церковное и литургическое облачение
 Церковная утварь
 Священные сосуды